Баскачи — название населённых пунктов.

Россия 
 Баскачи — деревня в Каширском районе Московской области.
 Баскачи — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Баскачи — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Баскачи — деревня в Угличском районе Ярославской области.